

Presentación previa 
El holandés Jesse Huta Galung fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en semifinales ante el eventual campeón del torneo.

El belga David Goffin ganó el título, derrotando al alemán Andreas Beck en la final por 6-3, 6-2

Cabezas de serie 

  Robin Haase (Segunda ronda)
  Diego Schwartzman (Segunda ronda)
  Thomaz Bellucci (Segunda ronda)
  Aleksandr Nedovyesov (Cuartos de final)

<li>  'David Goffin (CAMPEÓN)
<li>  Pierre-Hugues Herbert (Segunda ronda)
<li>  Andreas Beck (FINAL)
<li>  João Souza (Semifinales)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Scheveningen 2014